Герцог Романьи — дворянский титул, относящийся к папскому пэрству.

История 
Был создан в 1501 году папой Александром VI и советом кардиналов для сына понтифика и герцога Валентинуа Чезаре Борджиа после его завоевания им Романьи, Урбино и Камерино.

Като-Камбрезийский мир разделил Романью между семьёй Фарнезе, герцогством Пармы и Пьяченцы, домом Эсте, герцогством Модена и Реджио и Папской областью, которая осталась с большей частью региона. В 1860 году папа Пий IX передал Романью провинцией Итальянскому королевству. По законам Итальянской республики дворянские титулы Италии прекратили свое существование с падением монархического режима.

Носители титула 
 Чезаре Борджиа,
 Луиза Борджиа,

Примечания 

Дворянство Италии
Дворянство Святого престола
Князья Италии
Князья Папского государства